Carpi FC – włoski klub piłkarski założony w 1909 roku w Carpi. 28 kwietnia 2015, awansował do Serie A i w debiutanckim sezonie na tym poziomie zajął 18. miejsce (z 38 punktami), co skutkowało spadkiem.

Obecny skład 
 Stan na 3 marca 2017

Przypisy 

Kluby piłkarskie w Emilii-Romanii
Carpi
Kluby piłkarskie założone w 1909